Knox kan syfta på:

 Fort Knox – en militärbas i Kentucky, USA
 Knox-klass – en amerikansk fregattklass
 Knox (snus) – snusvarumärke som tillverkas av Skruf Snus
Samsung Knox

Personer
 Knox (född 1945), brittisk musiker, se Ian Carnochan

 Alexander Knox, flera personer
 Alexander Knox (skådespelare)
 Alexander Knox (teolog)
 Amanda Knox
 Bronwen Knox
 Buddy Knox
 Deborah Knox
 Elyse Knox
 Emma Knox
 Frank Knox
 Henry Knox
 John Knox (1514–1572), Skottlands reformator, grundare av den skotska statskyrkan
 Paul Knox
 Philander C. Knox
 Rob Knox
 Robert Knox (anatom)
 Robin Knox-Johnston
 Ronald Knox
 Sasha Knox

Geografi

Australien 

 Knox (region), Victoria,

USA 

 Knox, Indiana, countyhuvudort, Starke County, 
 Knox, Pennsylvania, ort, Clarion County,

Se även
 Knox County – flera countyn
 Mount Knox – flera berg

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Skotska efternamn